Hans Kels ist der Name folgender Personen:

* Hans Kels der Ältere (um 1480/85–um 1559), deutscher Bildschnitzer und Medailleur
 Hans Kels der Jüngere (um 1510–um 1566), deutscher Bildschnitzer und Medailleur